Актасти́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Айтекебійського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Актасти.

Населення — 1216 осіб (2009; 1834 в 1999).

Історія 
1997 року до складу сільського округу була приєднана територія ліквідованого Толибайського сільського округу згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 30 травня 1997 року № 3.

Село Амангельди було ліквідовано згідно з рішенням Актюбинського обласного масліхату від 18 червня 2008 року № 212 та постановою Актюбинського обласного акімату від 18 червня 2008 року № 94.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Айтекебійського району